Die Abkürzung GT6 steht für
 Triumph GT6, ein britischer Sportwagen der Marke Triumph

Generell für sechsachsige Straßenbahn-Gelenktriebwagen sowie für bestimmte Straßenbahnfahrzeuge:
 GT6, der Berliner Verkehrsbetriebe
 SSB GT6, einen Gelenktriebwagen der Stuttgarter Straßenbahnen
 GT6 (Düsseldorf), eine Bauart von Gelenktriebwagen der Düsseldorfer Rheinbahn
 GT6-80C, ein Straßenbahnfahrzeug der Karlsruher Straßenbahn und der Albtalbahn
 GT6 weiterer Verkehrsgesellschaften: siehe Duewag-Gelenkwagen und Typ Mannheim

GT6